Thụy An (Hanoi)
 Thụy An (Thái Bình)